Listel peut faire référence à :
 une moulure unie plate ou saillante ayant pour profil un demi-rectangle séparant les moulures à profil convexe ou concave ; 
 une faïence allongée utilisée pour décorer des murs carrelés ;
 un ruban héraldique portant une inscription ;
 le Listel, un vin issu du terroir sable-de-camargue.